Eldredge ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Eldredge, US-amerikanische Cellistin und Musikpädagogin
 Brett Eldredge (* 1986), US-amerikanischer Countrysänger
 Charles A. Eldredge (1820–1896), US-amerikanischer Politiker
 George Eldredge (1898–1977), US-amerikanischer Schauspieler
 John Eldredge (* 1960), US-amerikanischer christlicher Autor
 John Eldredge (1904–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Nathaniel B. Eldredge (1813–1893), US-amerikanischer Politiker
 Niles Eldredge (* 1943), US-amerikanischer Paläontologe
 Todd Eldredge (* 1971), US-amerikanischer Eiskunstläufer

im NRHP gelistete Objekte:
 Eldredge Mills Archeological District, in Willington, Connecticut, ID-Nr. 00000938
 Eldredge Public Library, in Chatham, Massachusetts, ID-Nr. 92000430
 Dean Eldredge Museum, in Flagstaff, Arizona, ID-Nr. 94000396
 James and Jane Eldredge House, in West Bountiful, Utah, ID-Nr. 05000595

Markennamen:
 des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers National Sewing Machine Company

Siehe auch:
 Aldredge
 Eldridge